Ако́п Акопя́н () — вірменське ім'я  (Акоп) і прізвище (Акопян).

Відомі носії 
 Акоп Акопян (1951—1988) — лідер організації АСАЛА.
 Акопян Акоп Гарнікович (1956) — вірменський політик і підприємець
 Акопян Акоп Мнацаканович (1866—1937) — вірменський радянський письменник, основоположник вірменської пролетарської літератури.
 Акопян Акоп Тигранович (1923—2013) — вірменський живописець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок